Шафранкова () — чешская фамилия. Известные носители:
 Шафранкова, Либуше (1953—2021) — чехословацкая и чешская актриса.
 Шафранкова, Мирослава (род. 1958) — чешская актриса.